Wojciech Przybylski (1939–2021) – piłkarz, trener, działacz sportowy i polityczny
 Wojciech Przybylski (1952–2015) – reżyser dźwięku, producent muzyczny
 Wojciech Przybylski (ur. 1980) – redaktor naczelny „Res Publica Nowa”
 Wojciech Przybylski (ur. 1985) – szachista, mistrz FIDE